Jan Jiří Achbauer či Aichbauer, německy Johann Georg Achbauer, je jméno dvou původně hornorakouských barokních stavitelů působících v Čechách:

 Jan Jiří Achbauer starší († 1683) – stavitel, otec Jana Jiřího Achbauera mladšího 
 Jan Jiří Achbauer mladší (1680–1737) – též Jan Jiří Michael, stavitel, syn Jana Jiřího Achbauera staršího, nevlastní syn Kryštofa Dientzenhofera a nevlastní bratr jeho syna Kiliána Ignáce

Stavitelé